Refrigerant de reflux, condensador de laboratori
 Refrigerant de reflux intern
 Fluid refrigerant, líquid o gas que transporta la calor
 Tub refrigerant, instrument de laboratori